Rue Darwin peut faire référence à :
 rue Darwin, une rue de Bruxelles,
 rue Darwin, une rue de Paris,
 Rue Darwin (roman) (2011), un roman de l'écrivain algérien Boualem Sansal.